Бадю́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Бадюк, Михаил Михайлович (1920—1993) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Бадюк, Сергей Николаевич (род. 1970) — российский актёр, бизнесмен, мастер боевых искусств.